Het seizoen 2005 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 10 april en eindigde op 29 oktober. Vålerenga IF werd voor de vijfde keer landskampioen. IK Start, dat in 2004 naar de Tippeligaen promoveerde, werd verrassend tweede.

Vålerenga IF speelt in de tweede voorronde van de Champions League. IK Start, FC Lyn en Molde FK (beker) spelen in de eerste voorronde van de UEFA Cup. Aalesund FK en FK Bodø/Glimt degraderen rechtstreeks naar de Tweede klasse. Molde FK degradeert niet nadat ze de kwalificatiewedstrijden tegen Moss FK (nummer drie uit de Adeccoligaen) wonnen.

Er kwam een recordaantal van 1.726.145 toeschouwers naar de wedstrijden kijken, dit is 300.000 meer dan het vorige seizoen.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="80%"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!AAL!!BOD!!BRA!!FRE!!HAM!!LIL!!LYN!!MOL!!OGB!!ROS!!IKS!!TRØ!!VIK!!VÅL'|-
!Aalesunds FK
|bgcolor="#808080"| || 1:1||1:3||1:0||1:1||1:0||1:1||1:4||2:1||2:1||1:2||0:1||1:2||0:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Bodø/Glimt
||0:0||bgcolor="#808080"| || 2:1||1:2||2:0||1:1||1:3||2:0||5:1||0:1||1:1||2:1||0:3||0:1
|-!
!Brann Bergen
||0:0||2:3||bgcolor="#808080"| || 4:0||2:0||6:2||3:0||2:0||2:2||4:1||1:0||0:0||2:1||1:2
|- style="background:#F0F0F0;"
!Fredrikstad FK
||1:4||3:2||2:3||bgcolor="#808080"| || 1:1||1:1||2:1||1:1||1:1||5:1||1:2||4:2||2:1||0:4
|-!
!Hamarkameratene
||2:1||2:0||1:1||1:1||bgcolor="#808080"| || 2:3||1:0||4:1||2:1||0:3||0:2||3:2||0:0||3:1
|- style="background:#F0F0F0;"
!Lillestrøm SK
||3:0||2:0||1:0||3:0||1:0||bgcolor="#808080"| || 1:0||2:2||2:3||1:1||2:0||1:2||2:0||2:1
|-!
!Lyn Oslo
||0:0||6:0||1:0||1:1||1:0||1:0||bgcolor="#808080"| || 6:1||1:2||3:2||1:1||0:1||2:1||1:1
|- style="background:#F0F0F0;"
!Molde FK
||2:2||1:1||3:1||2:1||1:1||2:0||1:3||bgcolor="#808080"| || 4:0||4:1||0:1||2:1||1:2||1:3
|-!
!Odd Grenland
||2:1||2:1||0:0||2:1||2:2||0:2||0:2||2:1||bgcolor="#808080"| || 0:5||2:0||1:1||1:0||2:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Rosenborg BK
||2:2||2:0||4:1||0:1||4:0||1:2||0:1||1:1||6:0||bgcolor="#808080"| || 3:0||1:1||0:2||2:3
|-!
!IK Start
||4:5||2:0||3:2||1:3||2:1||3:1||1:1||1:0||4:0||5:2||bgcolor="#808080"| || 1:1||5:2||3:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Tromsø IL
||1:1||2:2||1:1||2:0||1:0||1:1||0:0||2:1||0:1||1:2||3:1||bgcolor="#808080"| || 1:0||0:1
|-!
!Viking FK
||3:0||2:1||0:0||2:1||1:3||3:1||0:0||2:3||1:0||3:2||1:1||3:2||bgcolor="#808080"| || 0:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Vålerenga
||3:1||3:1||2:1||0:0||2:1||0:0||0:1||3:1||3:0||0:2||1:1||1:1||1:2||bgcolor="#808080"|
|}

Eindstand

Promotie/degradatie
 Aalesund FK en FK Bodø/Glimt degraderen rechtstreeks naar de Adeccoligaen.
 Stabæk en Sandjeford promoveren naar de Tippeligaen.
 Molde FK won met 5-2 na kwalificatiewedstrijden tegen Moss FK.

Play-offs

Molde FK handhaaft zich en speelt ook in 2006 in de Tippeligaen.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Vålerenga IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Vålerenga IF, die in het seizoen 2005 onder leiding van trainer-coach Kjetil Rekdal voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2005
Noors voetbalelftal in 2005

Tippeligaen
Competitievoetbal 2005